Arturo Ferrara – imprenditore e perito aeronautico italiano.
 Arturo Ferrara – cantante lirico italiano.